Communauté de communes du Pays Fertois ist der Name folgender Gemeindeverbände in Frankreich:

 Communauté de communes du Pays Fertois (Orne) im Département Orne
 Communauté de communes du Pays Fertois (Seine-et-Marne) im Département Seine-et-Marne